Santa María eller Santa Maria kan avse:

 Santa Maria – romansk språkform för kristendomens Jesu moder, se Jungfru Maria
 Santa Maria (fartyg) – det största av tre fartyg som användes av Christofer Columbus när han korsade Atlanten
 SPS Santa María (F81) – en spansk fregatt
 Santa Maria (låt av Mike Oldfield) – tredje låten på Mike Oldfields The Millennium Bell album
 Santa Maria (sång) – en sång gjord av tyska Schlager-artisten Roland Kaiser
 Santa Maria (varumärke) – ett varumärke för kryddor
 Santa Maria (musikalbum) – ett album av Curt Haagers

Geografi

Argentina 

 Santa María, Misiones, 
 Santa María, Salta, 
 Santa María kommun, Córdoba, 
 Santa María kommun, Catamarca,

Brasilien 

 Santa Maria do Pará (ort), 
 Taguatinga (kommunhuvudort), Tocantins, 
 Santa Maria da Vitória (ort), Bahia, São Félix do Coribe, 
 Santa Maria da Serra (ort), São Paulo, 
 Santa Maria, Rio Grande do Sul, kommunhuvudort, 
 Santa Maria (kommun i Brasilien, Rio Grande do Norte), 
 Santa Maria (kommun i Brasilien, Rio Grande do Sul, lat -29,77, long -53,83), 
 Santa Maria da Boa Vista (kommun), Pernambuco, 
 Santa Maria da Boa Vista (ort), Pernambuco, 
 Santa Maria do Pará (kommun), 
 Santa Maria do Pará (ort), 
 Santa Maria da Serra (kommun), São Paulo, 
 Santa Maria da Serra (ort), São Paulo, 
 Santa Maria da Vitória (kommun), Bahia, 
 Santa Maria da Vitória (ort), Bahia, São Félix do Coribe, 
 Santa Maria, Rio Grande do Sul
 Santa Maria das Barreiras
 Santa Maria do Cambucá, Pernambuco
 Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul
 Santa Maria de Itabira, Minas Gerais
 Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo 
 Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro
 Santa Maria do Oeste, Paraná
 Santa Maria do Salto, Minas Gerais
 Santa Maria do Tocantins, Tocantins

Chile 

 Santa Maria kommun, Chile, Provincia de San Felipe,

Colombia 

 Santa María kommun, Boyacá, 
 Santa María, Boyacá, 
 Santa María kommun, Huila, 
 Santa María, Huila,

Filippinerna 
 Santa Maria, Bulacan

Guatemala 

 Municipio de Santa María de Jesús, kommun
 Santa María de Jesús, kommunhuvudort, Departamento de Sacatepéquez, Municipio de Santa María de Jesús, 
 Municipio de Santa María Chiquimula, kommun
 Santa María Chiquimula
 Municipio de Santa María Ixhuatán, kommun, 
 Santa María Ixhuatán
 Municipio de Santa María Visitación, kommun
 Santa María Visitación

Honduras 

 Santa María kommun, Honduras, Departamento de La Paz,

Italien 

 Santa Maria la Fossa, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta,

Kap Verde 

 Santa Maria, Kap Verde, ort, Sal,

Mexiko 
 Santa María, Badiraguato, 
 Santa María, Cansahcab, 
 Santa María, Chapa de Mota, 
 Santa María, Chicomuselo, 
 Santa María, Chihuahua, 
 Santa María, El Fuerte, 
 Santa María, Guanajuato, Jerécuaro, 
 Santa María, Guerrero, Pilcaya, 
 Santa María, Huazalingo, 
 Santa María, Huehuetoca, 
 Santa María, Huejutla de Reyes, 
 Santa María, Jalisco, 
 Santa María, Jalpan, 
 Santa María, Juárez Hidalgo, 
 Santa María, La Huacana, 
 Santa María, Morelos, Cuernavaca, 
 Santa María, Ocuilan, 
 Santa María, Rosario, 
 Santa María, Siltepec, 
 Santa María, Tarímbaro, 
 Santa María, Tizimín, 
 Santa María, Tlacuilotepec, 
 Santa María, Tlalmanalco, 
 Santa María, Veracruz, 
 Santa María, Yaxcabá, 
 Santa María Ajoloapan, ort, Delstaten Mexiko, Hueypoxtla, 
 Santa María Chilapa de Díaz, ort, Oaxaca, San Sebastián Nicananduta, 
 Santa María Coronango, ort, Puebla, 
 Santa María Huazolotitlan, ort, Oaxaca, Santa María Huazolotitlán, 
 Santa María Lachixío (ort), Oaxaca, 
 Santa María Magdalena, Hidalgo, ort, Actopan, 
 Santa María Mazatla, ort, Delstaten Mexiko, Jilotzingo, 
 Santa María Nativitas Coatlán, ort, Oaxaca, Santo Domingo Tehuantepec, 
 Santa María Nativitas, Jiquipilco, 
 Santa María Petapa (ort), Oaxaca, 
 Santa María Pipioltepec, ort, Delstaten Mexiko, Valle de Bravo, 
 Santa María Tonaguia, ort, Oaxaca, Santo Domingo Roayaga, 
 Santa María Xadani (ort), Oaxaca, San Miguel del Puerto, 
 Santa María Xonacatepec, ort, Puebla, Puebla, 
 Santa María Yolotepec (ort), Oaxaca, 
 Santa María de la Paz (ort), Zacatecas, 
 Santa María del Monte, Mexiko, Delstaten Mexiko, Zinacantepec, 
 Santa María del Oro, Nayarit, 
 Santa María la Alta, ort, Puebla, Tlacotepec de Benito Juárez, 
 Santa María la Asunción, Oaxaca, 
 Santas Marías, Guanajuato, San Miguel de Allende,

Nicaragua 

 Santa María, Nicaragua, Nueva Segovia,

Portugal 
 Santa Maria (ö), Azorerna, Vila do Porto,

Schweiz 

 Santa Maria Val Müstair, ort i Graubünden, 
 Santa Maria in Calanca, ort i Graubünden,

Spanien 

 Santa María de Ordás (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa María del Páramo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa María del Campo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 El Pla de Santa Maria (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 
 El Pla de Santa Maria (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Santa María de Sando (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Santa María de Sando (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Santa María del Páramo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa María del Páramo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa María del Campo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santa María del Campo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santa Maria d'Oló (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Maria d'Oló (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Maria de Palautordera (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Maria de Palautordera (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Maria de Corcó (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Maria de Corcó (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Marta de Magasca (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Trazo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Tomiño (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Teo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Portas (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Oleiros (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Miño (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Castrelo de Miño (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Arbo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Abadín (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Andra Maria / Santa María, monument, Baskien, Araba / Álava, 
 Santa Maria de Besora 
 Santa Maria de Martorelles 
 Santa Maria de Merlès 
 Santa Maria de Miralles
 Santa María del Invierno
 Santa María del Mercadillo
 El Puerto de Santa María
 Santa María de Guía de Gran Canaria

USA 

 Santa Maria, Kalifornien, ort, Santa Barbara County,

Se även 
 Santamaria

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar